El Squid Games Minecraft fue una serie de Twich creada para el juego Minecraft, los creadores fueron los streamers, Rubius, AuronPlay y Komanche.

Los juegos fueron organizados para reunir a 147 jugadores (streamers) en 2022. El ganador ganaría 100,000 dólares después de pasar todos los retos de la serie. Los juegos estaban basados en la exitosa serie de Netflix Squid Games, que es la serie más vista de toda la historia de Netflix. El primer caído fue Unicornio, que estrenó la casilla de eliminados en el primer juego, luz verde luz roja, juego sacado de la serie original.

Toda la serie se pudo ver en los canales de Twitch de los jugadores.

El ganador fue Ollie Gamer que se pudo llevar los 100.000 dólares del torneo sobreviviendo los 6 días